Gai Vipstani Apronià fou procònsol de l'Àfrica l'any 70, amb Vespasià i probablement abans fou el cònsol de l'any 59.
 Cassi Apronià, governador romà
 Apronià fou un governador de la província romana d'Àsia que fou injustament condemnat a mort en absència el 203.
 Turci Ruf Apronià Asteri